L'édition  féminine 2019 du tournoi de tennis d'Eastbourne se déroule du 23 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie Premier. Karolína Plíšková remporte le tournoi en simple, Chan Hao-Ching et Latisha Chan celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de la Canadienne Bianca Andreescu, de la Slovaque Dominika Cibulková, des Allemandes Tatjana Maria et Julia Görges, de la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, de l'Américaine Alison Riske, de la Croate Donna Vekić,  de la Chinoise Wang Qiang, de la Lettone Anastasija Sevastova et de l'Australienne Ashleigh Barty. Elles sont respectivement remplacées par Evgeniya Rodina, Rebecca Peterson, Andrea Petkovic, Zarina Diyas, Tamara Zidanšek, Magda Linette, Daria Gavrilova, Pauline Parmentier, Viktorija Golubic et Mandy Minella.

Lauréates 
En simple, la Tchèque Karolína Plíšková remporte son quatorzième titre en battant en finale l'Allemande Angelique Kerber. Il s'agit de son  à Eastbourne, après 2017.

En double, Chan Hao-Ching et Latisha Chan remportent leur quatorzième titre ensemble en battant en finale Kirsten Flipkens et Bethanie Mattek-Sands. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline, et de leur  et  à Eastbourne.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (ATP 2019)
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2019
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2019
Tennis en juin 2019